Epidermis (griechisch für Oberhaut; hier: Oberflächenzellschicht höherer Pflanzen und Tiere) steht für:

 Epidermis (Wirbeltiere), Oberhaut, Teil der mehrschichtigen Haut von Wirbeltieren
 Epidermis (Wirbellose), einlagige äußere Zellschicht bei Wirbellosen
 Epidermis (Pflanze), Abschlussgewebe höherer Pflanzen
 Epidermis (Band), 1971 im hessischen Idstein gegründete Band